Francisco Valero puede referirse a:

 Francisco Valero y Losa (1664 - 1720) eclesiástico español natural de Villanueva de la Jara. Llegó a ser Obispo de Badajoz, y posteriormente Arzobispo de Toledo. 

 Francisco Valero y Padrón (1824 - 1885) político español natural de Villarrobledo.